Maera est le nom de la chienne d'Érigone dans la mythologie grecque, chienne transformée en l'étoile de Procyon. 
 Maera est l'apodo du matador Manuel García López.
 Maera est un prénom plutôt féminin, mais aussi masculin, dérivé de Marie, fêté principalement le 15 août, accessoirement le 26 août

Références